Külma (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Külma (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa